

Брансон — місто, штат Колорадо
 Брансон — місто, штат Міссурі